FAP é um acrónimo para:

 Forças Armadas Portuguesas, Instituição nacional de Portugal
 Força Aérea Portuguesa, Ramo aéreo das Forças Armadas Portuguesas
 Faculdade de Artes do Paraná, Instituição pública vinculada a Universidade Estadual do Paraná
 Faculdade Pitágoras, Instituição privada de ensino superior
 Psicoterapia Analítica Funcional, a partir da denominação em inglês
 Federação Académica do Porto, Representação estudantil portuguesa
 Fuzil Automático Pesado, fuzil utilizado pelo Exército Brasileiro
 Federação de Andebol de Portugal

Desambiguações de siglas